Varela – stacja metra w Buenos Aires
 Varela – nazwisko
 José Pedro Varela – miasto w Urugwaju
 Fagundes Varela – miasto i gmina w Brazylii
 (19023) Varela – planetoida

 Ludzie o nazwisku Varela
 Adilson Tavares Varela (ur. 1988) – szwajcarski piłkarz
 Amancio Amaro Varela (ur. 1939) – hiszpański piłkarz. 
 Antonio María Rouco Varela (ur. 1936) – hiszpański duchowny katolicki
 Carlos Varela (zapaśnik) (ur. 1966) – kubański zapaśnik
 Daniel Varela Suanzes-Carpegna (ur. 1 951) – hiszpański i galicyjski polityk
 Félix Varela (1788–1853) – kubański Sługa Boży Kościoła katolickiego
 Fernando Varela – strona ujednoznaczniająca
 Francisco Varela (1946–2001) – biolog, kognitywista, założyciel MLI 
 Guillermo Varela (ur. 1993) – urugwajski piłkarz
 Gustavo Varela (ur. 1978) – urugwajski piłkarz
 José Pedro Varela (1845–1879) – urugwajski socjolog 
 Józef Izabel Flores Varela  (ur. 1866–1927) – święty Kościoła katolickiego
 Juan Carlos Varela (ur. 1963) – panamski polityk
 Leonor Varela (ur. 1972) – chilijska aktorka i producentka 
 Luis Alberto Varela – piłkarz urugwajski
 Luis Varela (ur. 1972) – wenezuelski zapaśnik
 Maia Varela (ur. 1994) – argentyńska lekkoatletka 
 Manuel Varela (1891 lub 1892–1927) – urugwajski piłkarz
 Nair Varela (ur. 1988) – lekkoatletka, tyczkarka 
 Obdulio Varela (1917–1996) – urugwajski piłkarz
 Pablo Varela Server (ur. 1942) – hiszpański duchowny katolicki 
 Pedro Varela – strona ujednoznaczniająca
 Severino Varela (1913–1995) – piłkarz urugwajski
 Silvestre Varela (ur. 1985) – portugalski piłkarz
 Toni Varela (ur. 1986) – piłkarz z Republiki Zielonego Przylądka